Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Slumbung (Gandusari), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Slumbung (Ngadiluwih), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java